Le four à chaux de Marcilly-d'Azergues est un édifice en pierres dorées situés sur la commune de Marcilly-d'Azergues dans le Rhône autour duquel existent encore la maison de l'exploitant (le chaufournier) et la maison des employés.

Histoire 
Le 22 janvier 1814 a été donné à J.A. Burnier le permis de construire et d'exploiter ce four à chaux à la condition que soit utilisée de la houille.

Extrait des registres de la secrétairerie d'état au palais des Tuileries (22 janvier 1814) 

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération de Suisse,
Sur le rapport de notre Ministre des manufactures et du commerce

Vu la demande par laquelle le Sr Jean André Burnier  sollicite la permission de construire un four a chaux sur un terrain lui appartenant dit les graviers dépendant du territoire de la commune de Marcilly d'Azergues département du Rhône
Les certificats constatant que la demande a été affichée dans le rayon déterminé
Les avis dans le même sens du sous-préfet de l'arrondissement et du préfet du département
Notre conseil d'état entendu,Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article  : 
Il est permis au Sr Burnier (Jean André) de construire un four a chaux sur un terrain lui appartenant dit les graviers et dépendant du territoire de la commune de Marcilly d'Azergues département du Rhône.

Article 2 : 
Le Sr Burnier ne pourra employer que de la houille pour alimenter son four.

Article 3 :
Notre ministre des manufactures et du commerce et notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

Signé 
Napoléon par l'empereur,
Le ministre secrétaire d'état, signé le duc de Bassano.
Pour copie conforme le ministre des manufactures et du commerce, le comte de Sussy,
Pour copie conforme le préfet du département du Rhône le comte de

Inscription au  pré-inventaire des monuments et richesses artistiques du Rhône.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 

Monument dans le Rhône
Four à chaux en France